Marian Konieczny (1898–1940) – polski żołnierz
 Marian Konieczny (1930–2017) – polski rzeźbiarz
 Marian Konieczny (ur. 1937) – polski górnik